Okręty US Navy o nazwie USS "Amphion":
 Pierwszy "Amphion" został zwodowany jako niemiecki pasażerski liniowiec "Köln" w 1899 i służył jako transportowiec w I wojnie światowej. Został sprzedany na złom w 1924.
 Drugi, "Amphion" (AR-13), był okrętem prototypowym dla okrętów warsztatowych typu Amphion. Przyjęty do służby w 1946, wycofany ze służby w 1971 i sprzedany Iranowi jako "Chah Bahar".

Amphion